X (također znan kao Deset) je deseti album hrvatskog glazbenog sastava Colonia koji sadrži 15 pjesama. Objavljen je 2010. godine.

Popis pjesama 
 "Stranac"
 "Zavoli me u prolazu"
 "Nedodirljiva"
 "Poljubi me za kraj"
 "Nisam ti jedina ali sam ti najbolja"
 "Jutro moje nema boje"
 "Daj mi 5 minuta"
 "Kad se sretnu stari prijatelji"
 "Bijela zastava"
 "Daj daj"
 "Sjeti se ljeta"
 "Kosa boje kestena"
 "Ne volim rujan i listopad"
 "Suvenir"
 "Lažu oči moje"

Izvori 
 X na diskografija.com

Albumi Colonie
Albumi iz 2010.